Amandus I van Horne
Amandus II van Horne
Amandus III van Horne